Konwitschny ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Konwitschny (1901–1962), deutscher Dirigent und Kapellmeister
 Peter Konwitschny (* 1945), deutscher Opernregisseur